Прогноз погоды:

 Прогноз погоды
 Weather Report

См. также 
 Прогноз (значения)